Glavica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Glavica, un village situé dans la municipalité de Bosanska Krupa, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Glavica, un village situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Glavica, un village situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Glavica, une localité située dans la municipalité de Bosiljevo, comitat de Karlovac ;
Glavica, un village situé dans la municipalité de Pakrac, comitat de Požega-Slavonie ;
Glavica, un village situé dans la municipalité de Sukošan, Comitat de Zadar ;
en Serbie
Glavica, une localité située dans la municipalité de Paraćin, district de Pomoravlje ;
Gllavicë/Glavica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Lipjan/Lipljan, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).

Voir aussi 
 Glavice